Bisceglie peut désigner :
 Bisceglie : une commune italienne de la région des Pouilles 
 Bisceglie : une station du métro de Milan